Hajo Uden Meyboom, (1842 - 1933)
Margaretha Meijboom, (1856 - 1927)
Frederike Meyboom, (1871 – 1971)
Herman Meyboom, (1889 - onbekend)
Aad Meijboom, (1951 - )

De Meyboom,  bronzen beeld van Jef Claerhout
De Meiboom (molen)
Meiboom, een versierde paal of boom